Callaway (Flórida)
Callaway (Minnesota)
Callaway (Nebraska)
Callaway Golf Company
Condado de Callaway

Desambiguações de topônimos